Andy Bishop (voetballer), een Engels voetballer
Andy Bishop (wielrenner), een Amerikaans wielrenner